Une zone d'exclusion aérienne est un territoire au-dessus duquel aucun appareil aérien n'est autorisé à voler. 
La zone d'exclusion totale britannique était une zone décrétée par le Royaume-Uni le 30 avril 1982 pendant la guerre des Malouines.
Une zone d'exclusion nucléaire est un territoire évacué à la suite d'un accident nucléaire.
La zone d'exclusion de Tchernobyl  est une zone d'exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl.